Nelu Danielescu (n. 1919, Ploiești – d. 16 noiembrie 1971) a fost un compozitor, dirijor și profesor român, fiu al profesorului și compozitorului Ion Cr. Danielescu (autorul imnului "Voința neamului"). Compoziții: De ce nu vii, Mi-e dor, Primăvara a sosit, Te-aștept la poarta amintirii.

Nașteri în 1919
Decese în 1971
Compozitori români
Ploieșteni